Osoby o tym nazwisku:
 Artiom Czebotariow – rosyjski bokser
 Nikołaj Czebotariow – rosyjski matematyk
 Serhij Czebotariow – ukraiński piłkarz